Сан Хуанико има више значења:

 Сан Хуанико (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуанико (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанико (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хуанико (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуанико (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуанико (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуанико (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хуанико (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуанико (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуанико (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуанико, Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику